Онгкучах-Кюель () — топоним (основной тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Онгкучах-Кюель — озеро, между р. Ин-Юрюе и р. Левый Тенгке, координаты 71°59' с. ш. 119°11' в. д..
 Онгкучах-Кюель — озеро, на левом берегу р. Синяя, координаты 62°09' с. ш. 122°18' в. д..
 Онгкучах-Кюель — урочище, на левом берегу р. Вилюй, координаты 63°18' с. ш. 118°34' в. д..

Примечания

См. также 
 Онгкучах
 Онгкучах-Кёлюе